Кинтанилья-дель-Молар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 14,67 км². Население — 71 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида